Май Лонг (, р. 1930 или 1931, Хайфон, Французский Индокитай) — вьетнамский художник и мультипликатор. .

Биография 
Май Лонг родился в 1930 году в Хайфоне.

В 1945—1954 годах активно участвовал в боях Сопротивления против французских колонизаторов.

Учиться живописи начал в 1948 году под руководством То Нгок Вана. В 1950 поступил, в 1954 году окончил художественное училище, в 1961—1966 годах учился в , закончив его.

С 1964 года начал заниматься анимацией и после окончания университета поступил на работу на студию кукольных мультфильмов. В 1967 году участвовал в создании первого вьетнамского цветного мультфильма, впоследствии был главным художником и режиссёром многих мультфильмов на темы народных легенд.

Является членом Ассоциации художников Вьетнама.

Многие его картины выставлены не только в музеях Вьетнама, но и в музеях ряда других стран, в особенности Франции и России (Музей искусства народов Востока в Москве, Пензенский музей изобразительных искусств и так далее), а также в частных коллекциях. Художник неоднократно получал премии на национальных выставках живописи, его работы также выставлялись и за рубежом (в СССР 1980-х годов, а также во Франции, Италии, Южной Корее, Малайзии, Сингапуре, Гонконге, Канаде, Чехословакии и так далее).

В создании своих картин Май Лонг сочетает традиции национальной живописи и современные технологии; картины написаны в основном акварелью на шёлке, причём используется шёлк, различный по плотности и фактуре, а натягивает шёлк не на бумагу, а на подрамник, нанося на сухой шёлк лишь чёткие контуры переднего плана, выполняя затем основную часть работы на мокром шёлке. В некоторых его ранних работах заметно влияние европейского импрессионизма. Темой большей части его работ является природа Вьетнама (рисовые поля, пейзажи побережий и так далее), а также сюжеты из вьетнамской мифологии и политические карикатуры.

Фильмография 
 Đêm trăng rằm (1964)
 Bài ca trên vách núi (1967)
 «Легенда о Зёнге» / Chuyện ông Gióng (1970) - сценарий То Хоай, режиссёр Нго Мань Лан, приз МКФ в Лейпциге в 1971.
 Kặm Phạ, Nàng Ngà (1971)
 Sơn Tinh, Thủy Tinh (1972)
 Lâu đài hạnh phúc (1974)
 Mầm lá xanh (1974)
 Rừng hoa (1974)
 Tôm nhỏ và hải quỳ (1975)
 Giấc mơ bay (1976)
 Thành phố tùy ý muốn (1979)
 «Ау Ко и Лак Лонг Куан» / Âu Cơ và Lạc Long Quân (1980) - сценарий , режиссёр Nghiêm Dung, художник-мультипликатор Vũ Hòa.

Выставки 
 2010 Exhibition at Exchange Square in Hong Kong.
 2011 September, Exhibition in Paris
 2011 Exhibition in Florence - Italy
 2012 March, Exhibition in Florence,Venice - Italy
 2012 October, Exhibition in Malaysia
 2012 December, Exhibition in Korea.
 2012 December, Exhibition in Singapore.

Примечания

См. также 
 Мультипликация Вьетнама

Художники Вьетнама
Художники-мультипликаторы